Мичаю — название рек в Республике Коми:

 Мичаю (приток Лемъю)
 Мичаю (приток Чисвы)